La rue Rubens peut faire référence à la :
Rue Rubens de Bruxelles, 
Rue Rubens dans le  de Paris,
Rue Rubens de Nantes.

Rubens Rue